Willy Schäfer (1913–1980) olimpiai bronzérmes (1936) svájci kézilabdázó
 Willy Schäfer (1933–2011) német színész